Tanigawa steht für:

 Tanigawa (Berg) (1977 m), japanischer Berg in der Region Chūbu.

Tanigawa ist der Familienname folgender Personen:
 Kōji Tanigawa (* 1962), japanischer Shōgispieler
 Tanigawa Kotosuga (1709–1776), japanischer Gelehrter
 Mari Tanigawa (* 1962), japanische Langstreckenläuferin
 Nagaru Tanigawa (* 1970), japanischer Light-Novel-Autor
 Satoru Tanigawa (* 1972), japanischer Leichtathlet
 Tanigawa Ken’ichi (1921–2013), japanischer Volkskundler